Клисура може бити:

 Клисура (геоморфологија), стрми планински усек

или:
 Клисура (Дољевац), насеље у општини Дољевац, Србија
 Клисура (Бела Паланка), насеље у општини Бела Паланка, Србија
 Клисура (Сурдулица), насеље у општини Сурдулица, Србија
 Клисура (Вишеград), насеље у општини Вишеград, Република Српска, Босна и Херцеговина
 Клисура (Фојница), насеље у општини Фојница, Федерација Босне и Херцеговине, Босна и Херцеговина
 Клисура (Демир Капија), насеље у општини Демир Капија, Северна Македонија
 Клисура (Карлово), варошица у општини Карлово, Бугарска
 Клисура (Костур), некадашња Влахоклисура, насеље у општини Костур, Грчка

или:
 Клисура (манастир), манастир Епархије Жичке Српске православне цркве у општини Ариље, Србија
 Клисура (локалитет)
 Клисура (презиме)